Леонид Нау́мов: